Erik Isaksen – norweski wrestler
 Jógvan Isaksen – farerski pisarz
 Kjersti Isaksen – norweska biathlonistka
 Magnar Isaksen – norweski piłkarz